Anah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Anah District, distrikt, Al-Anbar, 
 ‘Anat al Qadīmah, förstörd befolkad plats, Al-Anbar, 

Robotskapade Irakförgreningar